Форд Сити има више значења:
 Форд Сити (Калифорнија)
 Форд Сити (Пенсилванија)